Nordamerikanska U20-mästerskapet i volleyboll för damer är en tävling för U20-damlandslag som arrangeras av NORCECA vartannat år sedan 1998.

Upplagor

Medaljörer

Referenser

Noter